Sulzwiesenbach ist der Name folgender Gewässer:

 Sulzwiesenbach (Gauchach), rechter Zufluss der Gauchach (zur Wutach) bei Unadingen, Stadt Löffingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Sulzwiesenbach (Hätze-Hundschleebach), linker Zufluss des Hätze-Hundschleebachs (zum Reichenbach, zum Neckar nach Oferdingen) in Sondelfingen, Stadt Reutlingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Sulzwiesenbach (Karrbach), Oberlaufname bis Beinstein des Karrbachs, rechter Zufluss der Rems nach Beinstein, Stadt Waiblingen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Sulzwiesenbach (Leinsbach), rechter Zufluss des Leinsbachs (zum Arbach, zur Echaz) in Eningen unter Achalm, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Sulzwiesengraben, linker Zufluss des Floßbachs in Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz